Toto je seznam vítězů na grandslamových turnajích v tenise v otevřené éře, tedy po roce 1968.

Listina vítězů mužské dvouhry

Listina vítězů mužské čtyřhry

Listina vítězů smíšené čtyřhry

Související články 
 Rekordy ATP Tour

Grandslamové turnaje
Tenisové statistiky